U 38 bezeichnet:

 SM U 38, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 38 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U38